Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1957.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 3. bis 14. August 1957, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XI. Jahrgang, Heft 15 und 16 (1. und 2. August-Ausgabe 1957)

Anmerkung: Im Hamburger Abendblatt wurden die Ergebnisse des jeweils letztem Satzes bei den Zweitrundensiegen von List/Panajotović und Reyes/Scholl mit 6:2 bzw. 6:0 angegeben. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1957